Spojení písmen P a D může mít různé významy:

Pd 
 palladium – chemický prvek
 pracovní den (užíváno často v jízdních řádech)

pd 
 potential difference – anglická zkratka pro rozdíl potenciálů (tvoří napětí)
 ponderis (pd.) – latinská zkratka na lékařských předpisech znamenající o hmotnosti či podle hmotnosti

p.d. 
 pro dosi (p.d.) – latinská zkratka na lékařských předpisech znamenající pro jednu dávku

PD 
 Public Domain – uvolnění díla bez nároku na další ochranu díla
 Pojezdová dráha na letištích
 Projektová dokumentace
 SPZ okresu Prievidza
 Psychologie dnes – časopis
 Privatdozent (soukromý docent)
 Pure Data – grafický programovací jazyk
 PD (angl. Phase-change Dual) – druh přepisovatelného optického disku
Politické strany
 Demokratická strana Albánie (Partia Demokratike)
 Demokratická strana (Indonésie) (Partai Demokrat)
 Demokratická liberální strana (Rumunsko) (Partidul Democrat)
 Demokratická strana (Itálie) (Partito Democratico)
 Lidová demokracie (Irsko) (People's Democracy) – nefunkční politická organizace
 Progresivní demokraté (Progressive Democrats) – politická strana v Irsku
 Demokratická strana – demokraci.pl (Partia Demokratyczna – demokraci.pl) – polská strana

Související články 
 PDA
 pdf
 DP

Externí odkazy